brandewijn (drank), een drank
Baranduin, een rivier uit de werken van J.R.R. Tolkien